Бондаренко Віктор Вікторович — український економіст
 Бондаренко Віктор Вікторович — Народний депутат України

Сторінки зі списками однофамільців-тезок